

Girone A

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Lega Pro Seconda Divisione 2011-2012.
 Qualificate ai play-off o play-out.
      Qualificata per i play-off nazionali.
      Retrocessa in Eccellenza 2011-2012.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa 
In caso di pari punti per promozioni o retrocessioni si disputava uno spareggio.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Semifinali

Finale

Play-out 
Il play-out tra  e  non si è disputato perché tra le due squadre c'è un divario maggiore di 8 punti a fine della stagione regolare.

Girone B

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Lega Pro Seconda Divisione 2011-2012.
 Qualificate ai play-off o play-out.
      Qualificata per i play-off nazionali.
      Retrocessa in Eccellenza 2011-2012.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa 
In caso di pari punti per promozioni o retrocessioni si disputava uno spareggio.

Note:
Il Villafranca è stato poi ripescato in Serie D 2011-2012 a completamento degli organici.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Spareggio Play-off

Play-off

Semifinali

Finale

Play-out

Girone C

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Lega Pro Seconda Divisione 2011-2012.
 Qualificate ai play-off o play-out.
      Qualificata per i play-off nazionali.
      Retrocessa in Eccellenza 2011-2012.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa 
In caso di pari punti per promozioni o retrocessioni si disputava uno spareggio.

Note:
Il Rovigo ha scontato 2 punti di penalizzazione.
Il San Paolo PD e la Sanvitese hanno scontato 1 punto di penalizzazione.

Il Montecchio è stato poi ripescato in Serie D 2011-2012.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Semifinali

Finale

Play-out

Note

Voci correlate
 Serie D 2010-2011
 Serie D 2010-2011 (gironi D-E-F)
 Serie D 2010-2011 (gironi G-H-I)
 Coppa Italia Serie D 2010-2011

Calcio nel 2010
Calcio nel 2011
2010